D5 kan syfta på:

 D5 (motor) – en motor till Volvo, se Lista över Volvomotorer
 D5 (motorväg, Tjeckien) – en motorväg i Tjeckien som går mellan Prag och gränsen till Tyskland
 Nikon D5 – en digital systemkamera